Шнее (, от  — снег) — немецкая фамилия

 Арнольд Шнее (1897—1944) — агент советской военной разведки.
 Шнее, Адальберт (1913—1982) — немецкий командир-подводник и член штаба Дёница во время Второй мировой войны.
 Шнее, Генрих (1871—1949) — немецкий юрист, колониальный государственный служащий, занимал должность последнего губернатора Германской Восточной Африки.